А́дам Дуглас Дра́йвер (, род. , Сан-Диего) — американский актёр. Двукратный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также номинант на премии «Эмми» и «Тони».

Драйвер — ветеран Корпуса морской пехоты США. Он также является основателем Arts in the Armed Forces, некоммерческой организации, которая предоставляет бесплатные художественные программы американским военнослужащим, ветеранам, вспомогательному персоналу и их семьям по всему миру.

Биография 
Драйвер родился в Сан-Диего, Калифорния, в семье Нэнси Райт (Нидхэм), помощника юриста, и Джо Дугласа Драйвера. У него голландские, английские, немецкие, ирландские и шотландские корни. Его отчим, Родни Райт, является священником в баптистской церкви. Когда Драйверу было семь лет, он вместе со старшей сестрой и матерью переехал в родной город своей матери Мишавака, Индиана, где в 2001 году окончил среднюю школу. Драйвер получил баптистское воспитание и пел в церковном хоре.

Драйвер назвал себя в подростковом возрасте «отщепенцем». В интервью он рассказал, что забирался на радиовышки, поджигал предметы и вместе с друзьями основал бойцовский клуб, вдохновившись фильмом «Бойцовский клуб» 1999 года. После окончания школы он работал продавцом, продавая пылесосы Kirby, а также телемаркетологом в компании по гидроизоляции подвалов. Он подал заявление в Джульярдскую школу драматического искусства, но не был принят.

После 9/11 Драйвер поступил в Корпус морской пехоты, где стал миномётчиком 1-го батальона 1-го полка 1-й дивизии. Он прослужил 2 года и 8 месяцев, когда был комиссован после тяжёлого перелома грудины, полученного на горном велосипеде, прямо перед отправкой подразделения в Ирак.

Обучался в Университете Индианаполиса, прежде чем поступить в Джульярдскую школу в 2005 году, в которой он обучался на отделении драмы (группа 38) и окончил со степенью бакалавра изящных искусств в 2009 году. В 2010 году он дебютировал на бродвейской сцене в постановке «Профессия миссис Уоррен», после чего начал свою карьеру на телевидении и в кино.

С тех пор он появился в кинофильмах «Дж. Эдгар», «Линкольн» и «Внутри Льюина Дэвиса», прежде чем получить главную роль в предстоящем фильме «Дальше живите сами», наравне с Конни Бриттон, Тиной Фей, Джейн Фондой и Джейсоном Бейтманом.

В сентябре 2014 года был удостоен главного актёрского приза Венецианского кинофестиваля — Кубка Вольпи — за работу в итальянской драме «Голодные сердца» (30-летний актёр победил своих основных соперников киноэкрана Аль Пачино, Уиллема Дефо и Майкла Китона).

В 2015 году получил широкую известность после выхода на экраны фильма Звёздные войны: Пробуждение силы. 22 января 2019 года был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Чёрный клановец»). Через год, 13 января 2020 года, вновь номинирован на «Оскар», но в категории «Лучшая мужская роль» (фильм «Брачная история»).

В мае 2022 года было объявлено об утверждении Драйвера на главную роль в фильме Фрэнсиса Форда Коппола «Мегалополис» вместо выбывшего из проекта Оскара Айзека.

Личная жизнь 
С 2013 года Драйвер женат на актрисе Джоэнн Такер, с которой познакомился ещё во время обучения в Джульярдской школе. Супруги живут в Бруклине и воспитывают сына, рождение которого они долгое время держали в секрете от прессы. У них есть собака (помесь ротвейлера и питбуля) по кличке Moose (Лось).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Выпускники Джульярдской школы
Выпускники Университета Индианаполиса
Киноактёры США
Актёры озвучивания США
Персоналии:Корпус морской пехоты США